Флаг Козло́вского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг утверждён 27 февраля 2009 года.

Описание 
«Флаг Козловского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения в тёмно-красном, красном, белом и синем тонах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле восстающий серебряный козёл. В червлёной главе серебряный столб обременённый тремя лазоревыми столбиками».

Обоснование символики 

Флаг Козловского сельского поселения составлен на основании герба, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания 

Флаги с изображением козла